ZNF385D () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 395 амінокислот, а молекулярна маса — 42 296.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки